Con il nome di Mollières esistono due frazioni

 Mollières, frazione di Cesana Torinese in provincia di Torino

 Mollières, frazione di Valdiblora nel dipartimento delle Alpi Marittime